Лисичка справжня — гриб ряду Cantharellales.
 Лисичка несправжня — гриб ряду Boletales.
 Лисичка — сузір'я.